Lesbiinae é uma das seis subfamílias de aves apodiformes pertencentes à família Trochilidae, que inclui os beija-flores. Os representantes desta subfamília são por vezes denominados lesbíneos.

A subfamília se encontra dividida em duas tribos: Heliantheini, contendo 53 espécies divididas em 14 gêneros e Lesbiini, que contém 67 espécies divididas em 18 gêneros.

Filogenia 
Um estudo filogenético molecular sobre beija-flores publicado em 2007 descobriu que esta família era polifilética, consistindo em um total de nove clados. Após a atualização da quarta edição do catálogo Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, realizada por Edward C. Dickinson e James van Remsen, Jr. em 2013, a família dos beija-flores foi dividida em seis subfamílias e propuseram nomear uma destas Lesbiinae, contendo as tribos Heliantheini e Lesbiini. A subfamília Lesbiinae havia sido introduzida anteriormente, em 1854, por Ludwig Reichenbach.

O cladograma acima se baseia nos estudos filogenéticos moleculares publicados por Jimmy McGuire e colaboradores entre 2007 e 2014. As respectivas denominações em latim derivam daquelas propostas por Edward Dickinson e James van Remsen, Jr. em 2013.

Sistemática 
 Ordem Apodiformes Peters, 1940
 Família Trochilidae Vigors, 1825
 Subfamília Lesbiinae Reichenbach, 1854
 Tribo Heliantheini Reichenbach, 1854
 Gênero Aglaeactis Gould, 1848 – quatro espécies
 Gênero Boissonneaua Reichenbach, 1854 – três espécies
 Gênero Clytolaema Gould, 1853 – uma espécie:
 Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783)
 Gênero Coeligena Lesson, 1833 – 11 espécies
 Gênero Ensifera Lesson, 1843 – uma espécie:
 Ensifera ensifera (Boissonneau, 1840)
 Gênero Eriocnemis Simon, 1918 – 11 espécies
 Gênero Haplophaedia Reichenbach, 1849 – três espécies
 Gênero Heliodoxa Gould, 1850 – nove espécies
 Gênero Lafresnaya Bonaparte, 1850 – uma espécie:
 Lafresnaya lafresnayi (Boissonneau, 1840)
 Gênero Loddigesia Bonaparte, 1850 – uma espécie:
 Loddigesia mirabilis (Bourcier, 1847)
 Gênero Ocreatus Gould, 1846 – três espécies
 Gênero Pterophanes Gould, 1849 – uma espécie:
 Pterophanes cyanopterus (Fraser, 1840)
 Gênero Urochroa Gould, 1856 – duas espécies
 Gênero Urosticte Gould, 1853 – duas espécies
 Tribo Lesbiini Bonaparte, 1854
 Gênero Adelomyia Bonaparte, 1854 – uma espécie:
 Adelomyia melanogenys (Fraser, 1840)
 Gênero Aglaiocercus Zimmer, 1930 – três espécies
 Gênero Chalcostigma Reichenbach, 1854 – cinco espécies
 Gênero Discosura Bonaparte, 1850 – cinco espécies
 Gênero Heliangelus Gould, 1848 – nove espécies
 Gênero Lesbia Lesson, 1833 – duas espécies
 Gênero Lophornis Lesson, 1829 – 11 espécies
 Gênero Metallura Gould, 1847 – nove espécies
 Gênero Opisthoprora Cabanis & Heine, 1860 – uma espécie:
 Opisthoprora euryptera Loddiges, 1832
 Gênero Oreonympha Gould, 1869 – uma espécie:
 Oreonympha nobilis Gould, 1869
 Gênero Oreotrochilus Gould, 1847 – sete espécies
 Gênero Oxypogon Gould, 1848 – quatro espécies
 Gênero Phlogophilus Gould, 1860 – duas espécies
 Gênero Polyonymus Heine, 1863 – uma espécie:
 Polyonymus caroli Bourcier, 1847
 Gênero Ramphomicron Bonaparte, 1850 – duas espécies
 Gênero Sappho Reichenbach, 1849 – uma espécie:
 Sappho sparganurus (Shaw, 1812)
 Gênero Sephanoides G.R. Gray, 1840 – duas espécies
 Gênero Taphrolesbia Simon, 1918 – uma espécie:
 Taphrolesbia griseiventris (Taczanowski, 1883)

Referências

Bibliografia 
 Dickinson, E.C.; Remsen, J.V., Jr., eds. (2013). The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Vol. 1: Non-passerines (4.ª ed.). Eastbourne, UK: Aves Press. ISBN 978-0-9568611-0-8.
 

Troquilídeos
Aves da América do Sul
Subfamílias de aves